La expresión Corpus Christi (en latín «el cuerpo de Cristo»), puede referirse:
 
 a la festividad católica del Corpus Christi, que conmemora el Cuerpo de Cristo;
 a la catedral de Corpus Christi de Tlalnepantla;
 a la Iglesia Cuerpo de Cristo, una organización evangélica;
 a la ciudad de Corpus Christi, en la provincia de Misiones (Argentina);
 a la ciudad de Corpus Christi, en el estado de Texas (Estados Unidos);
 a la ciudad de Corpus Christi, en Paraguay;
 al Corpus Christi College de la Universidad de Oxford;
 al Corpus Christi College de la Universidad de Cambridge.